Timolao – poeta greco antico
 Timolao di Cizico – letterato greco antico, uno dei discepoli di Platone
 Timolao di Corinto – politico e oratore greco antico
 Timolao di Larissa – scrittore greco antico
 Timolao di Tebe – politico greco antico
 Timolao di Palmira – principe di Palmira, figlio della regina Zenobia